Il singolare del torneo di tennis Copa Sevilla 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alberto Martín che ha battuto in finale Davide Scala 6-1, 5-7, 6-2.

Teste di serie 

 Marzio Martelli (semifinali)
 Edwin Kempes (semifinali)
 Emilio Benfele Álvarez (secondo turno)
 Rogier Wassen (primo turno)

 Oscar Serrano-Gamez (secondo turno)
 Jose Imaz-Ruiz (quarti di finale)
 Salvador Navarro-Gutierrez (quarti di finale)
 Markus Hantschk (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 1998